Яница Костелич (; род. 5 января 1982 года в Загребе) — знаменитая хорватская горнолыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира. Единственная горнолыжница, имеющая на своём счету четыре победы на Олимпиадах и единственная, завоевавшая три золота на одних Играх (2002). Трёхкратная обладательница кубка мира (2001, 2003, 2006). 15 января 2006 года стала третьей после шведки Перниллы Виберг и австрийки Петры Кронбергер женщиной, побеждавшей во всех пяти дисциплинах горных лыж. 5 февраля того же года стала второй в истории после Кронбергер женщиной, одержавшей победы во всех дисциплинах в одном сезоне. Ещё в том сезоне набрала рекордное количество кубковых очков в одном сезоне.

Почётный гражданин Загреба (2005). 8 раз признавалась лучшей спортсменкой года в Хорватии (1998—2003, 2005, 2006).

1 января 2019 года у Костелич родился сын, которого назвали Оскар.

Ранние годы 
Яница родилась в Загребе в спортивной семье: отец Анте был её тренером, а старший брат Ивица также вырос в элитного горнолыжника. На лыжи она встала в 3 года, тренировки начала в 9 лет. Она быстро достигла успехов и выигрывала различные юношеские соревнования.

В 16 лет Яница отправилась в составе сборной Хорватии на Олимпийские игры 1998 года в Нагано, где приняла участие в розыгрыше всех комплектов медалей в своём виде спорта, однако выше 8-го места в комбинации она не поднималась. В январе 1998 года дебютировала в Кубке мира, но вскоре выбыла из-за травмы колена до конца 2000 года. В первом же сезоне после возвращения одержала 8 побед и выиграла большой хрустальный глобус.

Зимние Олимпийские игры 2002 
Звёздный час хорватской горнолыжницы пришёлся на зимнюю Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, где она взяла три золота и одно серебро. Это были первые олимпийские медали в истории Хорватии.

Костелич решила не соревноваться в скоростном спуске, чтобы сконцентрироваться на комбинации, в которой и была взята первая медаль — золотая. Затем в супергиганте она неожиданно уступила всего 0,05 сек итальянке Даниэле Чеккарелли, преподнесшей в том спуске большой сюрприз, после чего первенствовала в оставшихся двух дисциплинах: слаломе и гигантском слаломе. Выступление на этом турнире сделало Яницу героем страны.

Дальнейшая карьера 
В 2003 году Костелич выиграла второй в карьере кубок мира. Травма колена в начале не позволила ей принять участие в сезоне 2003/04. В следующем сезоне вернувшаяся Яница в итоге уступила Ане Персон всего 3 очка в споре за главный трофей (наименьшая разница между первым и вторым местом в истории турнира). На Олимпийских играх 2006 года в Турине первенствовала в комбинации, после чего стала единственной горнолыжницей с четырьмя олимпийскими наградами высшей пробы. Интересно, что за полтора часа до этого, 18 февраля, норвежец Четиль Андре Омодт стал первым мужчиной-горнолыжником с аналогичным достижением. Сезон 2005/06 спортсменка закончила на первом месте в кубке мира, после чего больше не вернулась на трассы из-за проблем со здоровьем. 19 апреля 2007 года в возрасте 25 лет она официально заявила о завершении своей карьеры.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Кубок мира

Завоёванные хрустальные глобусы 
 Общий зачёт — 3 раза 2000/01,2002/03,2005/06
 Слалом — 3 раз: 2000/01, 2002/03, 2005/06

Победы на этапах Кубка мира (30)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 «Снежная королева Хорватии» — биография на сайте МОК 
 Статистика выступлений в кубке мира

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся 5 января
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся в Загребе
Горнолыжники Хорватии
Олимпийские чемпионы от Хорватии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Обладатели Кубка мира по горнолыжному спорту
Почётные граждане Загреба